Vista Volcán será una de las nuevas estaciones ferroviarias para el servicio Metrotren Araucanía, a construirse en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía. El anuncio oficial de la construcción de esta nueva estación se dio en junio de 2021, estando enmarcada dentro del plan «Chile sobre Rieles». Se espera que para agosto de 2022 ya se encuentre en operaciones. 

Esta estación será terminal de servicios del Metrotrén Araucanía.

Historia

Vía
La vía es parte de las obras entre las actuales comunas de Victoria a Temuco, obras que terminaron en 1894. Sin embargo, en esta zona no se emplazó ningún tipo de estación o paradero desde entonces.

Antecedentes y estación
El 31 de septiembre de 2017, el presidente del directorio de Fesur, Alejando Tudela, aprobó el estudio de ingeniería de un proyecto ferroviario que tiene la intención de conectar a Temuco con Gorbea.

En 2019, el presidente Sebastián Piñera anunció el programa «Chile sobre rieles», carpeta de proyectos que incluye el Metrotren Araucanía, un proyecto de rehabilitación de las vías férreas y estaciones, que en su primera etapa conectaría a la Estación Temuco con la de Padre las Casas; y la segunda etapa del proyecto se extendería hasta estación Gorbea. 

Sin embargo, los anuncios de construcción de esta estación no fueron presentados al público sino hasta el 11 de junio de 2021, donde se anunció donde se construiría esta nueva estación, al norte de Temuco. Junto a esta se construirá además la estación Huérfanos más al sur.

Servicios

Futuros

Conexión con el transporte del Gran Temuco
La estación poseerá cercanía a cuatro estaciones de microbuses:
Parada S-215 "Vista Volcán-Sur": servicios 1A / 1B / 1C / 4A / 4B
Parada S-215 "Vega modelo-Sur": servicios 1A / 1B / 1C / 4A / 4B
Parada S-215 "Vega Modelo": servicios 1A / 1B / 1C / 4A / 4B
Parada S-215 "Vista Volcán-Norte": servicios 1A / 1B / 1C / 4A / 4B

Referencias

Vista Volcán
Vista Volcán